Пискуновка () — село на Украине, находится в Славянском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1424287902. Население по переписи 2001 года составляет 174 человека. Почтовый индекс — 84181. Телефонный код — 626.

Недалеко от села находится отделение украинского степного природного заповедника «Меловая флора».

География 
Рядом протекает река Северский Донец. Вокруг села меловые горы, местами изрезанные ущельями. На противоположной стороне реки густой лес со множеством озер. Рыбы в реке мало вследствие загрязнения отходами промышленности (выше по течению).

История

Название 
Название села местные жители соотносят с писком комаров, которых здесь (благодаря близости Донца) летом бывает достаточно много.

Пискуновка в Великой Отечественной войне 
В окрестностях Пискуновки проходили ожесточенные бои Великой отечественной. До сих пор вокруг села можно найти гильзы, снаряды, окопы, чем пользуются так называемые черные копатели — разрывающие эти окопы в поисках ценностей.

Лаврентьевка (Корсуновка) 
В 1968 года располагающееся юго-восточнее (ниже по течению реки) село Лаврентьевка (Корсуновка) было упразднено,
северная (большая) его часть отошла к Пискуновке (так называемая Новая Пискуновка), а южная — к Кривой Луке. Село было основано ещё в 1710 году, и образовывалось двумя хуторами — Корсуновкой и Лаврентьевкой, отсюда и два названия. До 1968 года официально оно называлось Лаврентьевкой. В свою очередь, разделение на две части вызвано тем, что через село проходит граница двух районов — Лиманского и Славянского. До основной части села отсюда идет дорога в несколько километров. Общественный транспорт не ходит.

Пожар 2007 года 
Летом 2007 года из-за жары и малого количества осадков в соседнем заповеднике Меловая флора загорелся лес. Площадь пожара составила 20 га травы и 5 га верхушек леса. Для тушения были привлечены силы МЧС (5 человек состава и 2 единицы техники) . Помимо тушения пожара, были обнаружены мины, боевые снаряды. Во время пожара каждые 15—30 минут были слышны взрывы. На месте работали пиротехники и группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ МЧС в Донецкой области, обезвреживая снаряды.

Учреждения 
Ранее в селе работали роддом, школа, сельский клуб, медпункт. Сейчас полноценно функционирует только магазин.

Население 
Около половины населения не живет здесь постоянно — это и дачники, и переехавшие на заработки в Николаевку, и другие города жители села.

Среди приезжих преобладают жители соседних городов — Краматорска, Славянска, Горловки.

Известные уроженцы 

 Дибров, Филипп Давыдович — Герой Советского Союза.

Экономика 
Возле села расположены водокачка (работающая) и бывший колхоз. В основном работу жители села находят в соседних более крупных населенных пунктах.

Несмотря на проблемы с экологией, рыбная ловля достаточно распространена и сегодня. В том числе, этим занимаются в промышленных целях ("на продажу" дачникам и в заведения общепита).

Транспорт

Автобус 
Три раза в сутки (ежедневно) по маршруту Славянский автовокзал-Пискуновка ходит автобус  ПАЗ-672-24 .
В начале 2000-х маршрут  до Пискуновки был отменен. Местные жители обратились с просьбой о восстановлении, и сейчас он работает в частном порядке, что привело к росту цен. Данные в таблице ниже — по тарифу, на практике цены выше. Кроме того, автобус старый и часто ломается. Пока его не починят — замены не ходит.

Дороги 
К селу со стороны Стародубовки подходит асфальтированная дорога. Большая часть дорог в самом селе грунтовые. Почти в любое время года они в плохом состоянии — меловые дороги часто размывает.

Адрес местного совета 
84186, Донецкая область, Славянский р-н, с. Рай-Александровка, ул. Школьная, 63, тел. 63-94-21; 63-94-46

Примечания

Ссылки 
 Пискуновка на сайте Верховной рады Украины 
 Карта Пискуновки на сайте Wikimapia.org 

Населённые пункты Славянского района (Донецкая область)